Curt Larsson, švedski hokejist, * 11. december 1944, Švedska.

Larsson je v švedski ligi branil za klub Södertälje SK, skupno trinajst sezon v dveh delih. Vmes pa je branil tri sezone v ligi WHA za klub Winnipeg Jets.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik dveh bronastih medalj.

Statistika kariere

|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 64/65
|
| 3
| 28
|
|
|
|
|
| .828
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 65/66
|
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 65/66
|
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 67/68
|
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
| 4
|
|
|
|
|
|
| .838
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 68/69
|
| 17
| 20
| 0
| 0
| 0
| 2
| 4.23
| .857
|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 3.43
| .894
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 69/70
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 70/71
|
| 21
|
|
|
|
|
|
| .879
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 71/72
|
|
| 28
|
|
|
|
|
| .887
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 2
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 72/73
|
|
| 25
|
|
|
|
|
| .918
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 73/74
|
|
| 34
|
|
|
|
|
| .879
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 4
| 9
| 0
| 0
| 0
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 74/75
|
| 26
|
| 0
| 1
| 1
| 4
| 3.96
| .887
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 75/76
|
| 23
|
| 0
| 1
| 1
| 6
| 3.87
| .869
|
| 2
|
| 0
| 0
| 1
| 2
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 76/77
|
| 19
|
| 0
| 1
| 1
| 4
| 4.83
| .850
|
| 1
|
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 77/78
|
| 5
| 8
| 0
| 0
| 0
| 2
|
| .877
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 78/79
|
|
| 12
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski vratarji
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti Winnipeg Jets